Imię i nazwisko Peter Rull nosili lub noszą m.in.:
 Peter Rull (1922–2014) – hongkoński strzelec sportowy, olimpijczyk z 1960, 1964, 1968, 1972 i 1976
 Peter Rull  (ur. 1945) – hongkoński strzelec sportowy, olimpijczyk z 1984, syn poprzedniego